Павловський Михайло Антонович (1942–2004) — український вчений та політик.
 Павловський Михайло Кузьмич (1887–194?) — полковник Армії УНР, член Української Центральної Ради.
 Павловський Михайло Петрович (1930–2013) — український учений в галузі медицини.
 Павловський Михайло Олексійович — старшина Дієвої Армії УНР.